Dělba může být:
 Dělba práce
 Dělba přepravní práce
 Dělba moci

Související rozcestníky 
 Rozdělení
 Dělení (rozcestník)